Rio Alfeu — rio localizado na Grécia
Alfeu (mitologia)
Alfeu (bíblia) — o pai de um dos doze apóstolos do Novo Testamento

Ver também 
 Alpheus — um género de camarão

Desambiguação